Příjmení Foreman nese více různých osobností:

 Eric Foreman – fiktivní postava v seriálu Dr. House
 George Foreman (* 1949) – americký profesionální boxer
 Michael James Foreman (* 1957) – americký letec a kosmonaut